Окси́д серебра́:
 Оксид серебра(I) Ag2O
 Оксид серебра(III) Ag2O3
 Оксид серебра(I,III) Ag2O2 (или Ag2O·Ag2O3, или AgO)

Оксиды серебра